Набэсима Наомасу:

 Набэсима Наомасу (1676—1755) — самурай княжества Сага.
 Набэсима Наомасу (1756—1801) — 7-й даймё княжества Оги.